Massow (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Maszewo (Duits: Massow), een stad in Polen
 Van Massow, een adellijke families die in 1909 is uitgestorven

Personen met de achternaam Massow
 Ludwig von Massow, een minister van Pruisen